Государственный театр Клагенфурта — муниципальный театр Клагенфурта, в административном центре Каринтии, Австрия. Нынешнее здание было спроектировано венским архитектурным бюро «Fellner & Helmer» и завершено в 1910 году.

История 
Первый театр в Клагенфурте был построен в 1605—1620 годах как Ballhaus (Бальный зал) для аристократии. Постепенно в зале начали выступать все больше итальянских артистов, которые на пути из Венеции в Вену останавливались в Клагенфурте. В конце XVIII века кроме аристократов театр начали посещать представители интеллигенции, военные, государственные служащие и богатые купцы. В 1811 году на месте деревянного здания была построена каменная, которую теперь называют «Старым театром» (Altes Theater).

Здание было спроектировано венским архитектурным бюро «Fellner & Helmer» как почти идентична копия городских театров в городах Гисене и Яблонец-над-Нисоу, которые были построены в 1906 и 1907 годах. Строительство началось в 1908 году и было завершено в 1910 году. Здание было открыто по случаю 60-летия со дня рождения австрийского императора Франц Иосиф I и поэтому получило название «Kaiser Franz Joseph I. Jubiläumstheater».

В 1960-х годах здание ремонтировалось, и еще раз ремонтировалось с 1996 по 1998 год по проекту Гюнтера Доменига.

Городской театр Клагенфурта был удостоен австрийской театральной премии имени поэта Иоганна Непомука Nestroy в различных номинациях в 2003, 2006 и 2011 годах. Среди артистов, получивших премию и работавших в этом театре, были Мартин Кушей, Бернд Лиепольд-Моссер, Михаэль Маертенс, Михаэль Шоттенберг и Мартин Зехетгрубер.

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1620 году
1620 год в театре
Здания и сооружения, заложенные в 1908 году
Здания и сооружения, построенные в 1910 году
Театры, построенные в 1910-е годы
Театры Австрии
Здания и сооружения Клагенфурта
Организации Клагенфурта
Сооружения в стиле модерн